Кобатовци — населенный пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Кобатовцах проживало 843 человека.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 633
 Хорваты — 18
 Югославы — 5
 Другие — 8
 Мусульмане — 1
1981 год:
 Сербы — 719
 Хорваты — 19
 Югославы — 54
 Другие — 16
 Мусульмане — 1
1991 год:
 Сербы — 774
 Хорваты — 17
 Югославы — 33
 Другие — 19

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской